Czterdziesty pierwszy – opowiadanie Borisa Ławrieniowa z 1924 roku
 Czterdziesty pierwszy – film w reżyserii Jakowa Protazanowa z 1926 roku
 Czterdziesty pierwszy – film w reżyserii Grigorija Czuchraja z 1956 roku
 Czterdziesty pierwszy – album Kazika z 2004 roku